Max-Weber-Platz (München), een plein in München.
Max-Weber-Platz (metrostation), een station van de metro van München.